Глушка — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Глушка — деревня в Пуховичском районе Минской области.

Болгария 
 Глушка — село в Габровской области.

Россия 
 Глушка — деревня в Ветлужском районе Нижегородской области.

Украина 
 Глушка — село в Залещицком районе Тернопольской области.